Quota (lateinisch „wie viel“) steht für:

 Disk Quota, eine Beschränkung des auf einem Mehrbenutzersystem zugewiesenen Festplattenspeicherplatzes
 eine Beschränkung des internationalen Warenverkehrs, siehe Einfuhrkontingent

Siehe auch:
 Quote (Begriffsklärung)